Вепрева Пустынь — значения:

Топоним 
 Вепрева Пустынь — село, Ростовский район, Ярославская область, Россия

Другое 
 Вепрева пустынь — упразднённый православный монастырь при озере Вепрь, ныне Ростовский район Ярославской области.